Wolfsdorf ist

ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:

in Deutschland:
 Wolfsdorf (Bad Staffelstein), Ortsteil der Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Wolfsdorf (Gremersdorf-Buchholz), Ortsteil der Gemeinde Gremersdorf-Buchholz, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Wolfsdorf (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Wolfsdorf, abgesiedeltes Vorwerk des Ortsteils Seggerde, Stadt Oebisfelde-Weferlingen, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

in Polen:
 Wolfsdorf, Kreis Danzig, Westpreußen, jetzt: Wierciny, Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Pommern
 Wolfsdorf, Kreis Heilsberg, Ostpreußen, jetzt: Wilczkowo (Lubomino), Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wolfsdorf, Kreis Goldberg, Schlesien, jetzt: Wilków (Złotoryja), Powiat Złotoryjski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Wolfsdorf, Kreis Neumarkt, Schlesien, jetzt: Wilkostów, Powiat Średzki, Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Miękinia
 Wolfsdorf, Kreis Rosenberg, Westpreußen, jetzt: Wilczany, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wolfsdorf, Kreis Sprottau, Schlesien, jetzt: Wilkowisko (Iłowa), Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus
 Wolfsdorf Höhe, Kreis Elbing, Ostpreußen, jetzt: Wilkowo (Milejewo), Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Rumänien:
 Wolfsdorf, deutscher Name der Gemeinde Lupșa in Siebenbürgen, siehe Lupșa (Alba)

in Russland:
 Wolfsdorf, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, jetzt: Krasnoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad
 Wolfsdorf (Kreis Niederung)/Elchniederung, Ostpreußen, russisch: Senzowo, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad

in Tschechien
 Wolfsdorf, jetzt Vlčnov (Starý Jičín), Ortsteil von Starý Jičín, Okres Nový Jičín
 Wolfsdorf bei Fulnek, jetzt Vlkovice (Fulnek), Ortsteil von Fulnek, Okres Nový Jičín

Familienname:
 Kurt Wolfsdorf (* 1950), deutscher Versicherungsmathematiker und Manager

Siehe auch:
 Groß Wolfsdorf
 Wölfelsdorf